Ordine dei frati minori (Ordo Fratrum Minorum; sigla O.F.M.) – istituto religioso maschile di diritto pontificio, appartenente alla Famiglia francescana. Insieme ai frati minori conventuali e ai frati minori cappuccini costituisce il cosiddetto Primo Ordine (detto anche Ordine francescano) della Famiglia francescana. Nel 1897 "assorbirono"  
 Frati minori riformati (Ordo Fratrum Minorum Reformatorum; sigla O.F.M. Ref.)
 Frati minori recolletti (Ordo Fratrum Minorum Recollectorum; sigla O.F.M. Rec.)
 Frati minori scalzi o Alcantarini (Ordo Fratrum Minorum Discalceatorum o Alcantarinorum; sigla O.F.M. Disc. o O.F.M. Alc.) 
 Ordine dei frati minori conventuali (Ordo fratrum minorum conventualium; sigla: O.F.M.Conv.) – ordine mendicante di diritto pontificio che, insieme ai frati minori e ai frati minori cappuccini costituisce il cosiddetto Primo Ordine (detto anche Ordine francescano) della Famiglia francescana
 Ordine dei frati minori cappuccini (Ordo fratrum minorum capuccinorum; sigla: O.F.M.Cap.) – ordine mendicante di diritto pontificio, che, insieme ai frati minori e ai frati minori conventuali costituisce il cosiddetto Primo Ordine (detto anche Ordine francescano) della Famiglia francescana

 Frati minori rinnovati (Fratres Minores Renovati; sigla F.M.R.) – istituto di vita consacrata di diritto diocesano, nella Arcidiocesi di Monreale